Армерија има више значења:

 Општина Армерија (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Армерија (Армерија, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику